Il singolare del Generali Ladies Linz 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Sabine Appelmans era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Barbara Rittner.

Chanda Rubin ha battuto in finale 6–4, 6–2  Karina Habšudová.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jana Novotná (semifinali)
  Karina Habšudová (finale)
  Judith Wiesner (semifinali)
  Sabine Appelmans (secondo turno)

 Magdalena Maleeva (quarti di finale) 
 Nathalie Tauziat (quarti di finale) 
 Chanda Rubin (campionessa) 
 Åsa Carlsson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Generali Ladies Linz 1997